Ладиченко Тетяна В'ячеславівна (нар. 20 листопада 1950 р. у м. Київ) — кандидат історичних наук, професор, завідувачка кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти. Член науково-методичної комісії МОН України із суспільно-політичних наук, двох спеціалізованих вчених рад: К26.053.02 — у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова та К26.452.03 — в Інституті педагогіки АПН України, автор ряду шкільних підручників з історії.

Деякі праці 
 Всесвітня історія. 11 клас: підручник — 2006 р.
 Всесвітня історія [Текст]: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів (рівень стандарту, академічних знань). — К.: Грамота, 2011. — 224 с. : іл. ; 24 см — ISBN 978-966-349-306-Х (в тв. опр.)
 Всесвітня історія. Століття ХХ (1900–1995: навч. посіб.- 1996 р
 Історія України. 7 клас: Україна в період середньовіччя — 1998 р
 Всесвітня історія: посібник для старшокласників та абітурієнтів — 1999 р
 Всесвітня історія. 10 клас: підручник для загальноосвітніх шкіл — 2002 р
 Методика викладання навчального курсу «Людина і світ» (11 клас): книга для вчителя — 2004 р
 Викладання всесвітньої історії в 6 класі: методичний посібник для вчителів — 2006 р.
 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Історія України. Всесвітня історія — 2010 р.
 Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Київ, 2008

Джерела 
 Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 
Народились 1950
Кандидати історичних наук України
Науковці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Відмінники освіти України
Заслужені працівники освіти України
Автори підручників з історії